Суперкубок Румунії з футболу 2009 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 липня 2009 року між чемпіоном Румунії клубом Уніря та володарем кубка Румунії клубом ЧФР.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2009
Румунія
2009 у румунському спорті